A Carolwood Records é uma gravadora de discos americana criada pela Disney Music Group em 2011 como uma divisão da Lyric Street Records. A gravadora é especializada em álbuns de música country.

Outras gravadoras pertencentes a Disney Music
Hollywood Records
Walt Disney Records
Lyric Street Records
Rock Mafia

Gravadoras dos Estados Unidos
Membros da IFPI